Xisco is afgeleid van Francisco en het is de voetbalnaam van drie Spaanse voetballers: 

Francisco Jiménez Tejada (1986), Xisco Jiménez
Francisco Javier Muñoz Llompart (1980), Xisco Muñoz
Francisco Nadal Martorell (1986), Xisco Nadal